Kenji Matsuo (jap. , Matsuo Kenji) ist ein japanischer Manager.

Leben 
Matsuo ist seit 2005 Präsident des japanischen Versicherungsunternehmens Meiji Yasuda Seimei Hoken.

Weblinks 
 Bloomberg Business:

Manager
Unternehmer (Japan)
Unternehmer (21. Jahrhundert)
Unternehmer (20. Jahrhundert)
Japaner
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann